Григорий Олегович Чернецов (род. 1 июня 1989, Якутск) — российский оперный и эстрадный певец (баритон). Заслуженный артист Республики Саха (Якутия).

Биография 
Григорий Чернецов родился 1 июня 1989 года в Якутске. Те, кто знает биографию Чернецова уверены, что ему музыкальные гены непременно передались по наследству. Ведь по линии мамы Людмилы Николаевны, в девичестве Поповой, в нескольких поколениях были священники, и многие родственники пели в церковном хоре. Отец Чернецова работал геологом, однако это не мешало ему писать стихи и исполнять песни под собственный аккомпанемент на гитаре.

В детские годы мальчик грезил о профессии конструктора или изобретателя.

В 2006 году окончил среднюю школу № 33. Пел в хоре мальчиков при президенте республики Саха (Якутия), а затем в эстрадном ансамбле, с которым много гастролировали по Якутии. Брал мастер–классы, занимался в детской школе искусств и музыкальном колледже. 

В 2011 году окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова где учился в классе знаменитого оперного певца, солиста Мариинского театра, Народного артиста РСФСР Юрия Марусина. 

Лауреат престижных музыкальных конкурсов. Победитель VIII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой в Санкт-Петербурге в 2011 году и V Всероссийского конкурса молодых оперных вокалистов имени Надежды Обуховой в Липецке в 2012 году, а также IX Международном конкурсе молодых оперных певцов им. Н. А. Римского-Корсакова в Тихвине в 2015 году и IV конкурса вокалистов имени Лисициана во Владикавказе.

Успешно работает и для массового зрителя. Пел даже в ресторанах. Более того, по его признанию любит «эстрадную классику».

8 марта 2020 года состоялся сольный концерт Григория Чернецова «Город влюблённых» в Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский».

24 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский» состоялся Рождественский концерт Григория Чернецова.

Мариинский театр 
В настоящее время Григорий Чернецов солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. В сезоне 2014—2015 исполнил заглавную партию в опере «Евгений Онегин» на новой сцене Мариинского театра, в 2016 году — в операх «История Кая и Герды» и «Франческа да Римини». Сейчас Григорий Чернецов готовится к роли в опере «Кармен».

Фестивали 
23-27 августа 2016 года в Каннах состоялся фестиваль российского искусства в котором принял участие Григорий Чернецов.

Григорий постоянный участник Московского Пасхального фестиваля.

С 2020 года принимает участие в фестивале «Белые Ночи Санкт-Петербурга».

11 июня 2021 года с Диной Гариповой принял участие в Открытом всероссийском фестивале им. Т. Н. Хренникова в Ельце.

Участник фестиваля «Дым над водой».

Также Григорий выступал в Большом театре Женевы, Театре принца-регента в Мюнхене, в концертных залах России и Европы.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт